Kindersley (initialement Kerrobert-Kindersley) est une circonscription électorale provinciale de la Saskatchewan au Canada. Elle est représentée à l'Assemblée législative de la Saskatchewan de depuis 1938.

Géographie 
La circonscription représente le centre-ouest de la province et inclus la ville de Kindersley et les communautés de , Macklin, Eatonia et , ainsi que les villages de Denzil,  , ,  et .

Liste des députés 
1912-1967

Résultats électoraux 
Kindersley (depuis 1975)

Kerrobert-Kindersley (1934-1975)

Liens externes 
 
 Circonscription de Kindersley - Assemblée législative de la Saskatchewan

Références 

Circonscription provinciale en Saskatchewan